Гани́цький — українське і польське прізвище.

 Ганицький Гнат Денисович (1852 — ?) — український віолончеліст, композитор, педагог.
 Ганицький Іван Михайлович — український учений у галузі механіки.
 Ганицький Тадей Денисович (1844—1937, Кам'янець-Подільський) — український скрипаль, педагог, диригент, композитор.